

Patronyme 

 Pierre Ignace Liévin van Alstein (1733-1793), capitaine négrier belge naturalisé français.

Prénom 
 
 Liévin de Gand (?-657 ou 663), évêque d'origine irlandaise.

Toponyme 

 Hautem-Saint-Liévin, commune belge ;
 Liévin, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France ;
 Merck-Saint-Liévin, commune du Pas-de-Calais.

Bateau 
 Le Liévin, un des avisos de la classe Arras.